Ро́лстон () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Браєн Ролстон (; 1973) — американський хокеїст, центральний нападник.
 Гейден Ролстон (; 1981) — новозеландський велогонщик, олімпійський медаліст (2008).
 Голмс Ролстон III (; 1932) — один з найвідоміших американських екофілософів.
 Кен Ролстон (; ?) — американський геймдизайнер комп'ютерних та настільних ролевих ігор.
 Марк Ролстон (; 1956) — американський актор.
 Стів Ролстон (; 1974) — колишній американський футболіст, який виступав на позиції півзахисника.

Ролстон — місто, штат Айова
 Ролстон — місто, штат Небраска
 Ролстон — місто, штат Оклахома
 Ролстон — переписна місцевість, штат Вайомінг